J&S Cup 2005 – tenisowy turniej WTA kategorii II w sezonie 2005 z cyklu J&S Cup rozgrywany w dniach 25 kwietnia – 1 maja 2005 roku w Warszawie na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 585 000 dolarów amerykańskich.

Zawodniczki biorące udział w turnieju głównym 
Listę zawodniczek opracowano na podstawie rankingu, który organizacja WTA opublikowała  na tydzień przed rozpoczęciem turnieju głównego, 18 kwietnia 2005 roku.

Mecze turnieju głównego

II runda

Ćwierćfinały: drabinka turniejowa

Występy polskich zawodniczek 
W turnieju gry pojedynczej najlepszy wynik spośród Polek osiągnęła Marta Domachowska. W  pierwszej rundzie pokonała Virginie Razzano, po czym uległa rozstawionej Nathalie Dechy. Druga z reprezentantek Polski, Karolina Kosińska, już w pierwszej rundzie przegrała z Danielą Hantuchovą. Eliminacji do turnieju głównego nie przeszły: Olga Brózda, Agnieszka Radwańska, Marta Leśniak i Magdalena Kiszczyńska.

W grze podwójnej para Klaudia Jans i Alicja Rosolska doszła do finału, gdzie przegrała z Barborą Strýcovą i Tetianą Perebyjnis. Wcześniej para czesko-ukraińska wyeliminowała Martę Domachowską i Mariję Kirilenko. Olga Brózda i Karolina Kosińska przegrały w pierwszej rundzie z Ruxandrą Dragomir i Denisą Chládkovą.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Drabinki

2005 w tenisie ziemnym
2005
2005 w polskim sporcie